Пасадина Хилс има више значења:
 Пасадина Хилс (Флорида)
 Пасадина Хилс (Мисури)